Ayia Sotira kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agía Sotíra, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Ayía Sotíra, ort, Attika, Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar